Max Walter, joueur d'échecs tchécoslovaque ;
 Max Walter, haltérophile allemand.